

Geografia 
 Trecca – frazione del comune di Gombito

Persone 
 Fabrizio Trecca – scrittore e conduttore televisivo italiano

Pagine correlate 
 Giuseppe Trecca